Димъндаря може да се отнася за:

 „Димъндаря“, румънско списание, излизало от 1937 до 1940 г.;
 „Димъндаря“, румънско списание, излизало от 1994 до 2005 г.